Sezures peut désigner :
au Portugal :
Sezures, paroisse civile de la municipalité de Penalva do Castelo, située dans le district de Viseu et la région Centre ;
Sezures, paroisse civile de la municipalité de Vila Nova de Famalicão, située dans le district de Braga et la région Nord.